The Lord Weird Slough Feg — американская рок-группа из Пенсильвании, которая играет в стилях фолк-метал и пауэр-метал. Название группа получила из комикса Slaine, основанного на кельтских мифах. Музыка группы похожа на традиционный хэви-метал в стиле Iron Maiden, Brocas Helm и Judas Priest с сильным влиянием европейского фолк-метала.

Концептуальный альбом группы, вышедший в 2003 году, «Traveller» целиком основан на одноименной ролевой игре GDW.

В 2005 году группа сократила своё название до «Slough Feg», в связи с тем, что группу всегда так называли, но найти их диски в музыкальных магазинах было затруднительно.

Дискография 
 The Lord Weird Slough Feg (1996)
 Twilight of the Idols (1999)
 Down Among the Deadmen (2000)
 Traveller (2003)
 Atavism (2005)
 Hardworlder (2007)

Состав 
 Michael Scalzi — гитара, вокал
 Angelo Tringali — гитара
 Adrian Maestras — бас-гитара
 Antoine Reuben-Diavola — ударные

Бывшие участники 
 Omar Herd — вокал
 Chris Haa — гитара
 Andrew Sebba — гитара
 John Cobbett — гитара
 Justin Phelps — бас-гитара
 Scott Beach — бас-гитара
 Jon Torres — бас-гитара
 Jim Mack — бас-гитара
 Dave Passmore — ударные
 Stu Kane — ударные
 Greg Haa — ударные

Ссылки 
 The Lord Weird Slough Feg на Encyclopaedia Metallum

Пауэр-метал-группы США
Фолк-метал-группы США
Хеви-метал-группы из Калифорнии